No One (canção de 78violet)
No One (canção de Alicia Keys)
No One (canção de Maja Keuc)

Desambiguação